Пак Тхе Хван (, 27 вересня 1989) — південно-корейський плавець, олімпійський чемпіон.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Південнокорейські плавці
Південнокорейські олімпійські чемпіони
Срібні олімпійські медалісти з плавання
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2004
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2008
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2012
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2016
Бронзові призери Азійських ігор
Срібні призери Азійських ігор
Призери з плавання чемпіонатів світу з водних видів спорту
Призери чемпіонатів світу з плавання на короткій воді
Призери Азійських ігор з плавання
Південнокорейські срібні олімпійські медалісти
Плавці вільним стилем